Uneigentlichkeit steht für:

 Uneigentlichkeit (Literaturwissenschaft)
 eine Form des Seins nach Heidegger, siehe Sein und Zeit #Verfallenheit und Eigentlichkeit: Das Man

Siehe auch:
 uneigentlich